La Coquille kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Coquille, Dordogne, Aquitaine,

Mikronesiens federerade stater 

 Pikelot Island, ö, Yap, Satawal Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar